Chabot ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Chabot (* 1981), französischer Sportkletterer
 Anne de Rohan-Chabot (1648–1709), Fürstin von Soubise und Mätresse des französischen Königs Ludwig XIV.
 Anthony Chabot (1813–1888), amerikanischer Erfinder, Geschäftsmann und Unternehmer
 Cécile Chabot (1907–1990), kanadische Schriftstellerin und Illustratorin
 François Chabot (1756–1794), französischer Priester und Revolutionär
 Frédéric Chabot (* 1968), kanadischer Eishockeyspieler
 Hendrik Chabot (1894–1949), niederländischer Maler und Bildhauer
 Henri Chabot (1616–1655), französischer Aristokrat
 Jean-Baptiste Chabot (1860–1948), französischer Orientalist
 Jeff Chabot (* 1998), deutscher Fußballspieler
 John Chabot (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Lorne Chabot (1900–1946), kanadischer Eishockeyspieler

 Philippe Chabot (1492–1543; Philippe de Chabot, Seigneur De Brion, Comte de Charny et Buzançois, Admiral De Brion), Admiral von Frankreich
 Roger Chabot, kanadischer Militär- und Schlachtenmaler
 Steve Chabot (* 1953), Mitglied im US-Repräsentantenhaus
 Thomas Chabot (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler

außerdem:
 Rivière Chabot, Fluss in Kanada
 Höhle von Chabot, Grotte Chabot unweit von Gard

Siehe auch:
 Chabaud
 Chabo
 Rohan-Chabot